Barney je příjmení i jméno, které nosí několik osobností a fiktivních postav.

Fiktivní postavy
 Barney & Friends, televizní pořad pro děti 
 Barney Rubble, postava z Flintstoneových
 Barney Gumble, postava ze Simpsonsonových
 Barney Stinson, postava ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku